André Beaudoin – ex atleta paralimpico canadese
 Caroline Beaudoin, nota come La Parfaite Caroline – wrestler canadese
 Édouard Beaudoin – arciere francese